La combinación de nombre y apellido Raúl Martínez puede referirse a:
 Raúl Martínez Crovetto (1921-1988), agrónomo, etnólogo y botánico argentino;
 Raúl Martínez (n. 1987), futbolista mexicano;
 Raúl Martínez (1927-1995), pintor cubano.